Сіта — персонаж поеми «Рамаяна», дружина Рами, втілення богині Лакшмі
 Сіта — селище, район імені Лазо, Хабаровський край, Росія